Michel Le Bouteux est le nom de trois jardiniers français du  :
 Michel Le Bouteux (~1600 - ~1650), jardinier du duc de Vendôme, fils de Jean Le Bouteux (mort en 1636), maître jardinier à Paris
 Michel II Le Bouteux (~1623 - ~1700), fils du précédent, fleuriste ordinaire du roi
 Michel III Le Bouteux (~1648 - ~1694), fils du précédent, contrôleur général des bâtiments du roi, dessinateur des plans et jardins du roi